Browningsteht für:
 Browning (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Browning Arms Company, US-amerikanischer Waffenhersteller
 Browning-System, Bauform von Pistolen

Browning ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Browning (Georgia)
 Browning (Illinois)
 Browning (Kalifornien)
 Browning (Kentucky)
 Browning (Mississippi)
 Browning (Missouri)
 Browning (Montana)
 Browning (Texas)
 Browning (West Virginia)
 Browning (Town), Town(ship) im Taylor County, Wisconsin
 Browning Corner (Kentucky)

im NRHP gelistete Objekte:
 Browning Apartments, in Ogden, Utah, ID-Nr. 85003200
 Browning Block, in Paris, Idaho, ID-Nr. 82000265
 Browning House, in Milan, Tennessee, ID-Nr. 74001912
 Browning's Beach Historic District, in South Kingstown, Rhode Island, ID-Nr. 97000952

geografischer Objekte:

 Browning-Halbinsel im Wilkesland, Antarktika
 Browning-Pass, Gebirgspass im Viktorialand, Antarktika
 Mount Browning, Berg im Viktorialand, Antarktika